Colombia:
Guadalajara de Buga, de formele naam van de plaats Buga

Mexico:
Guadalajara (Jalisco), een stad in Mexico, hoofdstad van de staat Jalisco
Agglomeratie Guadalajara, een agglomeratie in Mexico
Atlas Guadalajara, een voetbalteam uit Guadalajara (Jalisco)
Club Deportivo Guadalajara, een voetbalteam uit Guadalajara (Jalisco)
Guadalajara (lied), een Mexicaans lied van Pepe Guizar

Spanje:
Guadalajara (stad in Spanje), een stad in Spanje, de hoofdstad van de gelijknamige provincie Guadalajara
Guadalajara (provincie), een provincie van Spanje, gelegen in de autonome regio Castilla-La Mancha
CD Guadalajara (Spanje), een Spaanse voetbalclub